Sterkel ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver Sterkel (1750–1817), deutscher Pianist und Komponist
 Jill Sterkel (* 1961), US-amerikanische Schwimmerin